Schelopugino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Schelopugino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Schelopugino (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien, Verwaltungszentrum des Schelopuginski rajon